Bae Su-ji (; Gwangju, 10 de outubro de 1994), mais conhecida como Suzy (), é uma cantora e atriz sul-coreana. Ela foi integrante do grupo feminino sul-coreano Miss A.

Biografia 
Suzy nasceu em Gwangju, Coreia do Sul, em 10 de outubro de 1994. Ela frequentou a School of Performing Arts Seoul. Antes de realizar sua estreia como cantora, ela modelava para um shopping center online. Em 2009, realizou uma audição para o programa de talentos Superstar K e permaneceu no mesmo até à rodada preliminar, onde foi eliminada. No entanto, conseguiu chamar a atenção de um agente da JYP Entertainment e juntou-se à agência como uma trainee.

Carreira

2010–2012: Estreia como cantora e trabalhos como atriz 
Em março de 2010, Suzy juntou-se à Fei e Jia para formar o grupo feminino miss A. Com a adição da integrante Min, o grupo estreou em 1 de julho de 2010 com o lançamento do single "Bad Girl Good Girl".

No ano seguinte, Suzy realizou seu primeiro trabalho como atriz na série de televisão Dream High, que foi transmitida pela KBS de 3 de janeiro a 28 de fevereiro. A série foi muito bem-sucedida, conquistando altos índices de audiência em seus dois meses de transmissão; ganhou também popularidade em outros países e recebeu diversos prêmios internacionais. "겨울아이 (Winter Child)", canção que Suzy lançou para a trilha sonora do programa, também foi um sucesso, acumulando mais de 1 milhão de cópias vendidas apenas na Coreia do Sul. Na 25ª edição do KBS Drama Awards, Suzy recebeu os prêmios Melhor Nova Atriz e Melhor Casal, ganhando o último com o coestrela Kim Soo-hyun.

Realizou uma participação especial na série Human Casino ao lado de Jang Woo-young em setembro de 2011. Em outubro, juntou-se ao elenco do reality show Invincible Youth 2 da KBS. No ano seguinte, estreou no cinema através do filme Architecture 101, onde interpretou a versão jovem da protagonista. Ele foi um dos 10 filmes mais assistidos na Coreia no primeiro trimestre de 2012, tendo alcançado mais de 4,1 milhões em bilheteria nove semanas após o lançamento; um novo recorde para melodramas coreanos. Ainda em 2012, realizou participações especiais nas séries Dream High 2, I Need A Fairy e Big, tendo atuado na última ao lado de Gong Yoo e Lee Min-jung.

Devido ao seu desempenho em Architecture 101, foi premiada Melhor Nova Atriz na 48ª edição do Baeksang Arts Awards. Ao ganhá-lo, tornou-se a primeira celebridade coreana a conquistar um prêmio de rookie como cantora, atriz de séries de televisão e atriz de filmes. Também recebeu o prêmio Melhor Recém-chegada na categoria de programas de variedades no KBS Entertainment Awards, marcando o seu 4º prêmio de rookie em diferentes campos de entretenimento.

2013–presente: Sucesso, Yes? No? e Faces of Love 
Em 2013, estrelou a série de televisão Gu Family Book ao lado de Lee Seung-gi. A série acumulou índices de avaliações muito altos, permanecendo no ponto número um no intervalo de tempo de segunda à terça-feira durante todo o período de sua transmissão–8 de abril a 25 de junho. No MBC Drama Awards, recebeu o Prêmio Top Excelência por sua atuação na série, assim como foi premiada Melhor Atriz no Seoul International Drama Awards. No ano seguinte, realizou uma aparição em My Love from the Star, estrelada por Kim Soo-hyun, seu coestrela de Dream High.

Em maio de 2014, foi escalada para o filme The Sound of a Flower, onde protagonizou Jin Chae-sun, a primeira cantora feminina de pansori da Coreia. O filme, lançado em 25 de novembro de 2015, retrata a luta de uma cantora que não possui direito de apresentar-se ao público por ser mulher durante a Dinastia Joseon. No mesmo ano, realizou uma participação no single "Together In Love" do cantor taiwanês Show Lo, uma das faixas do álbum Reality Show do mesmo. Em janeiro de 2016, lançou um single digital intitulado "Dream" em colaboração com Baekhyun, integrante do grupo EXO. A música rapidamente atingiu o topo das maiores paradas musicais coreanas, e estreou na primeira posição da parada digital semanal do Gaon. Através dela, Suzy recebeu cinco troféus de programas musicais e foi premiada com o Prêmio de Melhor Colaboração do Mnet Asian Music Awards.

Ela então estrelou a série Uncontrollably Fond com o ator Kim Woo-bin, que teve seu primeiro episódio transmitido em 6 de julho de 2016. Ela lançou duas trilhas sonoras para a série–"Ring My Bell" e "좋을땐 (When It's Good)", tendo produzido a última. No mesmo ano, tornou-se a primeira celebridade coreana a receber uma escultura de cera feita pelo museu Madame Tussauds. Em novembro de 2016, foi confirmado que estrelaria ao lado de Lee Jong-suk na série While You Were Sleeping. A série teve sua estreia em setembro de 2017.

Em 17 de janeiro de 2017, lançou a faixa "행복한 척 (Pretend)", que alcançou o topo de todas as principais paradas musicais sul-coreanas. Na semana seguinte, ocorreu o lançamento do seu primeiro extended play, Yes? No?, juntamente do single "Yes No Maybe". Para divulgá-lo, estrelou em seu próprio reality show, intitulado Off the Record: Suzy. Em fevereiro, lançou a faixa "기다리지 말아요 (Don't Wait For Your Love)" em colaboração com Park Won. Em junho, realizou uma participação especial no filme Real. Em 27 de dezembro de 2017, foi oficialmente anunciado o fim do miss A, grupo que Suzy fez parte por mais de 7 anos.

Faces of Love, seu segundo EP, foi lançado em 29 de janeiro de 2018 em conjunto do single "Holiday". Na semana anterior, ocorreu o lançamento de uma das faixas do EP–"다른사람을 사랑하고 있어 (I'm in Love With Someone Else)".

Após sua aparição no filme Architecture 101, Suzy recebeu o título "primeiro amor da nação". Tornou-se uma das endossantes mais procuradas, tendo recebido também o título "rainha dos comerciais" devido aos seus inúmeros acordos de endorsements, que vão desde cosméticos e vestuário até produtos básicos como açúcar. Em 2013, fez mais de 10 bilhões de wones através de mais de 14 contratos publicitários.

Discografia

Extended plays 
 2017: Yes? No?
 2018: Faces of Love

Filmografia

Filmes

Televisão

Reality shows

Videografia

Prêmios e indicações

Ligações externas 

 
 
 
 

Bae Suzy
Membros de miss A
Cantores da Coreia do Sul
Modelos femininos da Coreia do Sul
Cantores de língua coreana da Coreia do Sul
Ídolos sul-coreanos
Cantores de K-pop da Coreia do Sul
Cantores de dance music da Coreia do Sul
Apresentadores de televisão da Coreia do Sul
Sopranos da Coreia do Sul
Naturais de Gwangju
Atrizes da Coreia do Sul